Gle Ayon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Ayon (kulle), Aceh, 
 Gle Ayon (berg), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar